Bonnus ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bonnus (1542–1599), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Hermann Bonnus (1504–1548), Superintendent in Lübeck

Siehe auch:
 Bonus